Sputnik har flere betydninger:

 Sputnik – en række sovjetiske satellitter.
 Sputnik 1 – var den første af dem.
 TV 2 Sputnik – TV 2's internetbaserede tv-kanal, som siden har skiftet navn til TV 2 Play.
 Sputnik (nyhedsbureau) – nyhedsbureau i Moskva
 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) – russiskudviklet vaccine mod Covid19
 Sputnik (film) – russisk spillefilm fra 2020 af Jegor Abramenko